Тімеа Бабош і Менді Мінелла були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі. 

Гарбінє Мугуруса і Роміна Опранді виграли титул, у фіналі перемігши пару Катажина Пітер і Марина Заневська з рахунком 4-6, 6-2, [11-9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
2014, парний розряд